Le championnat du monde de snooker 2005 a lieu du 16 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quarts de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
Quatrième tour de qualification :  £ 
Troisième tour de qualification :  £ 

Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break en qualifications :  £
Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (63) 

 147, 133, 102 Mark Williams
 138, 114, 108, 103 Stephen Hendry
 138, 136, 106 John Higgins
 138, 137, 132, 129, 125, 123, 121, 111, 108, 107, 100 Shaun Murphy
 137, 125, 115, 101 Ronnie O'Sullivan
 135 Mark Selby
 129, 124, 121, 106, 105 Matthew Stevens
 128 Drew Henry
 127, 124, 122, 111, 108, 108, 100 Ian McCulloch
 126, 108, 103 Stephen Lee
 124 Chris Small
 120 Graeme Dott
 120, 115 Paul Hunter
 118, 114, 110 Steve Davis
 115, 105 Peter Ebdon
 114, 103 Michael Holt
 110 Neil Robertson
 109, 101 Ken Doherty
 107, 104, 103 Alan McManus
 105 Andy Hicks
 102 Stephen Maguire
 102 Barry Pinches
 101 Anthony Hamilton

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

2005
Snooker
Snooker 2005
Sport en Angleterre en 2005
Snooker en 2005
Sport en avril 2005
Sport en mai 2005